Морелос 2. Сексион има више значења:

 Морелос 2. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелос 2. Сексион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику